Tarasiwka (Тарасівка) – wieś na Ukrainie w rejonie pustomyckim należącym do obwodu lwowskiego
 Tarasiwka (Тарасівка) – wieś na Ukrainie w rejonie tłumackim obwodu iwanofrankiwskiego
 Tarasiwka (Тарасівка) – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie mohylowskim
 Tarasiwka (Тарасівка) – wieś na Ukrainie, w obwodzie zakarpacki, w rejonie tiaczowskim

Przypisy